Artem Mihajlovics Shabanov (ukránul: Шабанов Артем Михайлович; Kijev, 1992. március 20.. –) ukrán válogatott labdarúgó, hátvéd, a MOL Fehérvár játékosa.

Pályafutása

Mérkőzései az ukrán válogatottban

Sikerei, díjai 
  Dinamo Kijev 
 Ukrán bajnok: 2020–2021
 Ukrán kupa-győztes: 2019–2020
 Ukrán szuperkupa-győztes: 2019–2020
  Légia Varsó
 Lengyel bajnok: 2020–2021

Jegyzetek 

A Videoton labdarúgói
1992-ben született személyek
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek